Фурк може да се односи на:

 Фурк (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Фурк (Источни Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Источни Пиринеји
 Фурк сир Гарон, насељено место у Француској, у департману Лот и Гарона